Arnold Leissler ist der Name folgender Personen:

* Arnold Leissler der Ältere (1911–2021), deutscher Architekt und Maler, Vater von Arnold Leissler dem Jüngeren
 Arnold Leissler der Jüngere (1939–2014), deutscher Maler und Grafiker